Ardalion Ignatjew – złoty medalista w mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w 1954 r
 Aleksiej Ignatjew (1877-1954) – rosyjski i radziecki generał, hrabia, dyplomata
 Boris Ignatjew (ur. 1940) – rosyjski piłkarz
 Michaił Ignatjew (ur. 1985) – rosyjski kolarz szosowy i torowy
 Nikołaj Ignatjew (1832-1908) – rosyjski polityk i dyplomata
 Pawieł Ignatjew (1797-1880) – książę, rosyjski działacz państwowy, generał
 Siemion Ignatjew (1904-1983) – funkcjonariusz radzieckiej służby bezpieczeństwa i wywiadu
 Władisław Ignatjew (ur. 1987) – rosyjski piłkarz
 Dorota Ignatjew (ur. 1968) - polska aktorka, menadżerka kultury i dyrektorka teatrów